Eutèlidas d'Argos, escultor de l'antiga Grècia
 Eutèlidas d'Esparta, campió dels Jocs Olímpics de l'antiguitat